KFM steht für:
 Kentucky Fried Movie
 KDE File Manager, Vorgänger von Konqueror
KFM, Lied von Die Ärzte auf dem Album Dunkel, 2021
 Kelvin (Probe) Force Microscopy, siehe Raster-Kelvin-Mikroskopie

Kfm steht für:
 Kirche für morgen

Kfm. steht für:
 Kaufmann

kfm steht für:
 Khunsari (ISO-639-3-Code), Nordwest-Iranische Sprache

Abkürzung